7. Mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie odbyły się od 7 października do 11 października 2004 roku w Indianapolis w USA.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Wyniki

Mistrzostwa świata w pływaniu
2004 w sporcie
2004 w Stanach Zjednoczonych
Pływanie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Indianapolis